A Ilha Papagaios Pequena é uma ilha marítima litorânea situada no município de Florianópolis, estado de Santa Catarina, ao lado da Ilha Papagaios Grande.

A Ilha Papagaios Pequena faz parte do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro a partir do Decreto nº 2.336/77.

Ver também
Lista de ilhas de Florianópolis

Papagaios Pequena
Geografia de Florianópolis